Brlog je privremeno ili stalno boravište neke životinje, a može značiti i:

Hrvatska:
 Brlog (Otočac), naselje u sastavu Grada Otočca
 Brloška Dubrava, naselje u sastavu Grada Otočca
 Brlog Ozaljski, naselje u sastavu kamanjske općine, Karlovačka županija
 Brlog-Grad (Brlog na Kupi), kaštel kod Brloga Ozaljskoga, u kamanjskoj općini

Slovenija:
 Brlog (Krško, Slovenija), naselje u Općini Krško
 Brlog (Velike Lašče, Slovenija), naselje u Općini Velike Lašče

Srbija:
 Brlog (Pirot, Srbija), naselje u pirotskoj općini, u pirotskom upravnom okrugu

Osobe:
 Paul Puhallo von Brlog, Pavao barun Puhalo Brloški.
 Emilij Laszowski, Prazmaj Brloški i Ozaljski

Ostalo:
 Brlog Grad, postaja na željezničkoj pruzi Karlovac – Kamanje
 Brlog (TV emisija), televizijska emisija